Ву́лиця Яросла́ва Му́дрого — одна з вулиць міста Бориспіль.

Історія 
У часи УРСР мала назву на честь Бориса Іванова.

6 травня 2022 року вулиця Бориса Іванова у рамках дерусифікації була перейменована на честь Великого князя київського Ярослава Мудрого.

Вулиці Борисполя
Бориспіль